Тиличо — топоним.

 Тиличо (гора) — горная вершина (7134 м) в северо-западной части массива Аннапурна.
 Тиличо (озеро) — высокогорное озеро у подножия пика Тиличо.